Ehrenmann kann bedeuten

 trivial einen Mann von Ehre
 ein Synonym für Gentleman
 das Jugendwort des Jahres 2018 in Deutschland, siehe Jugendwort des Jahres (Deutschland)
 ein Lied der Band Die Toten Hosen auf dem Album Damenwahl (Album)